Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Cernin – Cantal
 Saint-Cernin – Lot